Grobnik est un toponyme qui peut désigner plusieurs localité en Croatie :
Grobnik, une localité située dans la municipalité de Čavle, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Grobnik, une localité située dans la municipalité de Pićan, comitat d'Istrie ;
Grobnik, une localité située dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.